Patricio Polic (30 de outubro de 1972) é um árbitro de futebol chileno de origem croata conhecido por apitar jogos da e da Copa Sul-Americana. Conhecido pela torcida do Atlético Mineiro por marcar o pênalti a favor do Tijuana aos 47 do segundo tempo,no jogo de quartas de finais da Copa Libertadores da América que foi defendido pelo goleiro Victor Leandro Bagy após a cobrança de Riascos. Também apitou um jogo entre Atlético Nacional e São Paulo pela semifinal da Copa Libertadores da América de 2016, onde prejudicou a equipe paulista com um pênalti não marcado no 1° tempo da partida e causando confusões em 2 expulsões do time paulista.

Árbitros de futebol do Chile